Стенбок-Фермор:
 Стенбок-Фермор, Александр Владимирович — помещик.
 Стенбок-Фермор, Алексей Александрович (1835—1916) — граф, русский генерал, шталмейстер императорского двора.
 Стенбок-Фермор, Владимир Васильевич (1866—1950) — агроном, депутат II и III Государственной Думы от Херсонской губернии.
 Стенбок-Фермор, Иван Васильевич (1859—1917) — государственный деятель, депутат III Государственной Думы от Херсонской губернии.
 Стенбок-Фермор, Мария Александровна — помещица.
 Стенбок-Фермор, Надежда Алексеевна (1815—1897) — предприниматель, одна из богатейших женщин России XIX века.